Ophryotrocha lukowensis är en ringmaskart som beskrevs av Szaniawski 1974. Ophryotrocha lukowensis ingår i släktet Ophryotrocha och familjen Dorvilleidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
lukowensis